Пётр Ткачёв:
 Ткачёв, Пётр Андреевич (1934—2012) — выдающийся советский и российский конструктор-учёный, разработчик автоматического стрелкового вооружения.
 Ткачёв, Пётр Никитич (1844—1886) — русский революционер, литературный критик и публицист.